A Corus sakktorna a világ egyik legtekintélyesebb rendszeres sakkversenye.

Évente kerül rá sor a hollandiai Wijk aan Zee-ben, általában januárban. Az egyik legnevesebb sakktorna, amelyet 1938 óta folyamatosan megrendeznek.

Három kategóriában játssszák: az „A” kategóriában 14 szupernagymester, a világ legjobbjai vívnak körmérkőzést, a „B” kategóriában szintén nagymesterek játszanak, a „C” kategória pedig a feltörekvő fiatalok nagymester szintű versenye. Mindezek mellett számos amatőr tornát is rendeznek. „Fantasztikus hangulatú a verseny, ezért is nagyon szeretek Wijkben játszani. Ennél jobb atmoszférájú tornát el sem lehet képzelni,” – nyilatkozta Wijk aan Zee-ről Lékó Péter.

A tornát 1938 és 1967 között Beverwijkben rendezték. Eredeti neve Hoogenvens torna volt, 1999-ig, amikor a holland acél- és alumíniumgyártó Koninklijke Hoogevens egyesült a British Steellel és létrehozták a Corus Csoportot. A Corust 2007 áprilisában az indiai Tata Steel vásárolta meg, azóta ők a sakktorna szponzorai.

1938 óta a nyertesek listájára számos nagy név került fel, mint: Max Euwe, Bent Larsen, Tigran Petroszján, Paul Keres, Jefim Geller, Portisch Lajos, Borisz Szpasszkij, Mihail Botvinnik, Mihails Tāls, Viktor Korcsnoj, Jan Timman, Anatolij Karpov, Vlagyimir Kramnyik, Garri Kaszparov, Visuvanátan Ánand, Veszelin Topalov és Magnus Carlsen.

A Corus rekordtartója Magnus Carlsen nyolcszor (egyszer holtversenyben) került az élre. Visuvanátan Ánand ötször (háromszor holtversenyben), míg Euwe, Portisch, Korcsnoj és Aronjan négyszer végeztek az élen. A leghosszabb – 1998 és 2004 között 70 játszmán keresztül tartó – veretlenségi sorozattal Ánand büszkélkedhet.

A magyar sakkozók közül eddig csak Portisch Lajosnak és Lékó Péternek sikerült megnyerni a versenyt.

A sakktorna története

Hoogovens Beverwijk 
A korai versenyek nagyon kicsik voltak, 1938-ban mindössze négy fős csoportban indult, csak holland játékosoknak. Az első 5 bajnokság így folytatódott, minden év januárjában megrendezve. 1943-ban és 44-ben a bajnokság mérete megduplázódott, immár nyolc játékos részvételével zajlott. 1945-ben nem került megrendezésre a verseny a II. világháború miatt. Az első nemzetközi versenyt 1946-ban tartották. A fő csoport létszáma 10-re bővült a belga Alberic O'Kelly de Galway és svéd Gösta Stoltz meghívásával a 8 holland versenyző mellé. A létszám 10 maradt egész 1953-ig, amikor a 12-re bővült, és nemzetközi női bajnokság is megrendezésre került.
1954-ben visszatértek a 10 fős mezőnyhöz, de a verseny erőssége nőtt. 1963-ban  mezőny létszámát nagyban megnövelték 18 főre, majd 1964-ben 16 főre csökkentették, és ez lett a világ akkor legerősebb nemzetközi bajnoksága.

Az 1946-os bajnokság volt az első európai nemzetközi sakkbajnokság a II. világháború után. Mivel még élelmiszer hiány még gondot okozott Európában, a verseny utána banketten bablevest, a köznép olcsó ételét szolgálták fel. A következő években is bablevest szolgáltak fel első fogásként, ez a hagyomány egészen a Wijk aan Zee-be való költözésig tartott.

A top csoport győztesei:

 1938 - Philip Bakker
 1939 - Nicolaas Cortlever
 1940 - Max Euwe
 1941 - Arthur Wijnans
 1942 - Max Euwe
 1943 - Arnold van den Hoek
 1944 - Theo van Scheltinga
 1945 - nem volt verseny
 1946 - Alberic O'Kelly de Galway
 1947 - Theo van Scheltinga
 1948 - Lodewijk Prins
 1949 - Savielly Tartakower
 1950 - Jan Hein Donner
 1951 - Herman Pilnik
 1952 - Max Euwe
 1953 - Nicolas Rossolimo
 1954 - Hans Bouwmeester és Vasja Pirc
 1955 - Bora Milic
 1956 - Gideon Stahlberg
 1957 - Aleksandar Matanović
 1958 - Max Euwe és Jan Hein Donner
 1959 - Friðrik Ólafsson
 1960 - Bent Larsen és Tigran Petroszján
 1961 - Bent Larsen és Borislav Ivkov
 1962 - Petar Trifunović
 1963 - Jan Hein Donner
 1964 - Paul Keres és Iivo Nei
 1965 - Portisch Lajos és Efim Geller
 1966 - Lev Polugaevsky
 1967 - Borisz Szpasszkij

Hoogovens Wijk aan Zee 
A verseny 1968-ban a holland tengerparti városba, Wijk aan Zee-be költözött. Ezt az időszakot a sakkozók gyakran hívták Wijk aan Zee versenynek.

A nagymester „A” csoport győztesei 1968 óta:
 1968 - Viktor Korcsnoj
 1969 - Mihail Botvinnik and Efim Geller
 1970 - Mark Taimanov
 1971 - Viktor Korcsnoj
 1972 - Portisch Lajos
 1973 - Mihails Tāls
 1974 - Walter Browne
 1975 - Portisch Lajos
 1976 - Ljubomir Ljubojevic and Friðrik Ólafsson
 1977 - Genna Sosonko and Efim Geller
 1978 - Portisch Lajos
 1979 - Lev Polugaevsky
 1980 - Walter Browne and Yasser Seirawan
 1981 - Genna Sosonko and Jan Timman
 1982 - John Nunn and Yuri Balashov
 1983 - Ulf Andersson
 1984 - Alexander Beliavsky and Viktor Korcsnoj
 1985 - Jan Timman
 1986 - Nigel Short
 1987 - Nigel Short and Viktor Korcsnoj
 1988 - Anatolij Karpov
 1989 - Visuvanátan Ánand, Predrag Nikolić, Ribli Zoltán and Sax Gyula
 1990 - John Nunn
 1991 - John Nunn
 1992 - Borisz Gelfand and Valery Salov
 1993 - Anatolij Karpov
 1994 - Predrag Nikolić
 1995 - Alekszej Drejev
 1996 - Vaszilij Ivancsuk
 1997 - Valery Salov
 1998 - Vlagyimir Kramnyik and Visuvanátan Ánand
 1999 - Garri Kaszparov

Corus tournament 

 2000 - Garri Kaszparov
 2001 - Garri Kaszparov
 2002 - Jevgenyij Barejev
 2003 - Visuvanátan Ánand
 2004 - Visuvanátan Ánand
 2005 - Lékó Péter
 2006 - Veszelin Topalov and Visuvanátan Ánand
 2007 - Levon Aronján, Tejmur Radzsabov and Veszelin Topalov
 2008 - Levon Aronján and Magnus Carlsen
 2009 - Szergej Karjakin
 2010 - Magnus Carlsen

Tata Steel tournament

Miután a Tata Steel felvásárolta a Corus acélipari vállalatot, és 2010 végétől annak neve helyett is a saját márkanevét használja, a verseny hivatalos neve is 2011-től Corusról Tata Steelre változott.
2011 –  Nakamura Hikaru
2012 –  Levon Aronján
2013 –  Magnus Carlsen
2014 –  Levon Aronján
2015 –  Magnus Carlsen
2016 –  Magnus Carlsen
2017 -  Wesley So
2018 –  Magnus Carlsen
2019 –  Magnus Carlsen
2020 –  Fabiano Caruana
2021 –  Jorden van Foreest
2022 –  Magnus Carlsen

Részletes eredmények

2010 
72. Corus sakktorna
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!   !! Név !! Élő !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 0 !! 1 !! 2 !! 3 !! 4  !! Össz
|-
| 1 || align=left| || 2810 ||* ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||8½
|-
| 2 || align=left| ||2788 ||1 ||* ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||8
|-
| 2 || align=left| ||2723 ||½ ||½ ||* ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||8
|-
| 4 || align=left| ||2790 ||½ ||1 ||1 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||7½
|-
| 4 || align=left| ||2708 ||½ ||0 ||1 ||½ ||* ||½ ||0 ||½ ||½ ||½||1 ||1 ||1 ||½ ||7½
|-
| 6 || align=left| ||2749 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||7
|-
| 6 || align=left| ||2720 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||6½
|-
| 8 || align=left| ||2739 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||1 ||½ ||0 ||½ ||1 ||6½
|-
| 8 || align=left| ||2712 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||6½
|-
| 10 || align=left| ||2675 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||0 ||5½
|-
| 11 || align=left| ||2696 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||0 ||½ ||½ ||5
|-
| 11 || align=left| ||2641 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||* ||1 ||0 ||5
|-
| 13 || align=left| ||2662 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||* ||1 ||4½
|-
| 13 || align=left| ||2657 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||0 ||* ||4½
|}

2011 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 73. Tata Steel Tournament
! !! Versenyző!! Élő-p.!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Pont
|-
| 1 || align=left| || 2751 ||* ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||9
|-
| 2 || align=left| ||2814 ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||8½
|-
| 3 || align=left| ||2814 ||1 ||½ ||* ||½ ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||8
|-
| 4 || align=left| ||2805 ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||8
|-
| 5 || align=left| ||2784 ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||½||½ ||½ ||1 ||1 ||7½ 
|-
| 6 || align=left| ||2715 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||7½
|-
| 7 || align=left| ||2744 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||6½
|-
| 8 || align=left| ||2686 ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||6½
|-
| 9 || align=left| ||2733 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||* ||1 ||½ ||0 ||½ ||½ ||6
|-
| 10 || align=left| ||2731 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||0 ||* ||1 ||½ ||1 ||½ ||6
|-
| 11 || align=left| ||2773 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||1 ||½ ||0 ||4½
|-
| 12 || align=left| ||2662 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||* ||½ ||1 ||4½
|-
| 13 || align=left| ||2628 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||4½
|-
| 14 || align=left| ||2722 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||½ ||* ||4
|}

2012 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 74. Tata Steel Tournament
! !! Versenyző!! Élő-p.!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Pont!! TB1 !! TB2
|-
| 1 || align=left| || 2805 ||* ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || ½||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||9 || 56.5 || 7
|-
| 2 || align=left| ||2835 ||1 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ || ½ ||8 || 50.25 || 4
|-
| 3 || align=left| ||2773 ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||8 || 49.25 || 3
|-
| 4 || align=left| ||2732 ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||8 || 47.5 || 4
|-
| 5 || align=left| ||2763 ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||7½ || 46.25 || 3
|-
| 6 || align=left| ||2759 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||7½ || 44.75 || 3
|-
| 7 || align=left| ||2732 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||0 ||7 || 43.25 || 3
|-
| 8 || align=left| ||2766||0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||* ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||6½ || 37.5 || 5
|-
| 9 || align=left| ||2692 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||5½ || 35.75 || 0
|-
| 10 || align=left| ||2739 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||1 ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||0 ||5 || 31.5 || 2
|-
| 11 || align=left| ||2770 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||5 || 30.5 || 1
|-
| 12 || align=left| ||2761 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||1 ||5 || 29 || 1
|-
| 13 || align=left| ||2712 ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||4½ || 29.5 || 1
|-
| 14 || align=left| ||2714 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||* ||4½ || 28.75 || 2
|}

Holtverseny esetén elsőként a neustadtli-számítást (TB1); másodsorban a győzelmek számát (TB2) vették figyelembe.

2013 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 75. Tata Steel Tournament
! !! Versenyző!! Élő-p.!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Pont!! TB1
|-
| 1 || align=left| || 2861 ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||10 ||
|-
| 2 || align=left| ||2802 ||½ ||* ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||8½ ||
|-
| 3 || align=left| ||2772 ||½ ||1 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||8 || 50.25 
|-
| 4 || align=left| ||2780 ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||8 || 46.75
|-
| 5 || align=left| ||2735 ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||7½ ||
|-
| 6 || align=left| ||2769 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||7 ||
|-
| 7 || align=left| ||2698 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||6½ ||
|-
| 8 || align=left| ||2726 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||6 || 39 
|-
| 9 || align=left| ||2752 ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||6 || 36.5 
|-
| 10 || align=left| ||2679 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||* ||½ ||1 ||1 ||1 ||6|| 31.5 
|-
| 11 || align=left| ||2603 ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||5½ ||
|-
| 12 || align=left| ||2781 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||* ||1 ||1 ||5 ||
|-
| 13 || align=left| ||2627 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||* ||½ ||4 ||
|-
| 14 || align=left| ||2667 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||* ||3 ||
|}

Holtverseny esetén a neustadtli-számítás döntött (TB1).

2014 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 76. Tata Steel Tournament
! !! Versenyző !! Élő-p.!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Pont!! TPR
|-
| 1 || align=left| ||2812 ||* ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||1 ||8||2911
|-
| 2 || align=left| ||2734 ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||6½||2809
|-
| 3 || align=left| ||2759 || 0 ||½ ||* ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||6½||2806
|-
| 4 || align=left| ||2782 ||0 ||½ ||1 ||* ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||6||2775
|-
| 5 || align=left| ||2754 ||0 ||½ ||½ ||1 ||* ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||6||2778
|-
| 6 || align=left| ||2719 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||6||2781
|-
| 7 || align=left| ||2706 ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||* ||½ ||1 ||0 ||0 ||1 ||5½||2746
|-
| 8 || align=left| ||2672 ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||* ||1 ||0 ||½ ||1 ||5||2713
|-
| 9 || align=left| ||2789 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||* ||½ ||1 ||1 ||5||2703
|-
| 10 || align=left| ||2777 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||* ||0 ||½ ||4½||2675
|-
| 11 || align=left| ||2691 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||* ||0 ||3½||2614
|-
| 12 || align=left| ||2718 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||* ||3½||2612
|}

Holtverseny esetén a játékos által elért teljesítményértéket (TPR) vették figyelembe.

2015 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 77. Tata Steel Tournament
! !! Versenyző !! Élő-p.!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Pont!! TPR
|-
| 1 || align=left| || 2862 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||9 ||2878
|-
| 2 || align=left| ||2757 ||½ ||* ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||8½ ||2855
|-
| 3 || align=left| ||2784 ||½ ||0 ||* ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||8½ ||2853 
|-
| 4 || align=left| ||2762 ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||8½ ||2854
|-
| 5 || align=left| ||2732 ||½ ||0 ||0 ||½ ||* ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8½ ||2857
|-
| 6 || align=left| ||2715 ||½ ||1 ||½ ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||7½ ||2805
|-
| 7 || align=left| ||2820 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||* ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||7 ||2769
|-
| 8 || align=left| ||2734 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||6 ||2718 
|-
| 9 || align=left| ||2744 ||1 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||0 ||* ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||5½ ||2689 
|-
| 10 || align=left| ||2797 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||1 ||5½ ||2685 
|-
| 11 || align=left| ||2673 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||0 ||1 ||5 ||2664
|-
| 12 || align=left| ||2666 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||* ||½ ||1 ||4½ ||2642
|-
| 13 || align=left| ||2667 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||* ||½ ||4 ||2611
|-
| 14 || align=left| ||2727 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||½ ||* ||3 ||2536
|}

2016 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ 78. Tata Steel Tournament
! !! Versenyző !! Élő-p.!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Pont!! TPR !! TB
|-
| 1 || align=left| ||2844 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||9 ||2881 ||
|-
| 2 || align=left| ||2787 ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||8 ||2831 ||
|-
| 3 || align=left| ||2766 ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||½  ||8 ||2833 ||
|-
| 4 || align=left| ||2773 ||½ ||½ ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½  ||7 ||2775 ||45.5
|-
| 5 || align=left| ||2798 ||½ ||½ ||½ ||0 ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||7 ||2773 ||44.25
|-
| 6 || align=left| ||2760 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||7 ||2776 ||40.5
|-
| 7 || align=left| ||2706 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||6½ ||2751 ||41
|-
| 8 || align=left| ||2747 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||6½ || 2748||40.25
|-
| 9 || align=left| ||2769 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||1 ||½ ||0 ||½ ||6 ||2769 ||
|-
| 10 || align=left| ||2730 ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||0 ||½ ||½ ||5½ ||2692 ||37.5
|-
| 11 || align=left| ||2728 ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||½ ||5½ ||2692 ||35.25
|-
| 12 || align=left| ||2673 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||* ||½ ||0 ||5 ||2666 ||32
|-
| 13 || align=left| ||2744 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||5 || 2661||30.25
|-
| 14 || align=left| ||2640 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||* ||5 ||2669 ||30
|}

2017 
{| class="wikitable"
|+ 79. Tata Steel Tournament
! !! Versenyző !! Élő-p.!! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Pont!! TPR !! TB
|-
|-style="background:#ccffcc;"
|1||||2808||*||½||½||½||½||½||½||½||1||½||1||1||1||1||9||2888||
|-
|2||||2840||½||*||½||½||1||½||1||½||½||½||1||½||0||1||8||2840||
|-
|3||||2653||½||½||*||½||½||1||0||½||0||1||1||½||1||½||7½||2816||
|-
|4||||2780||½||½||½||*||½||0||1||1||½||0||½||½||1||1||7½||2806||
|-
|5||||2706||½||0||½||½||*||1||½||½||½||½||0||1||1||1||7½||2812||
|-
|6||||2785||½||½||0||1||0||*||½||½||½||1||½||½||½||1||7||2777||
|-
|7||||2755||½||0||1||0||½||½||*||½||½||½||½||½||1||1||7||2780||
|-
|8||||2773||½||½||½||0||½||½||½||*||½||½||½||1||½||½||6½||2749||
|-
|9||||2766||0||½||1||½||½||½||½||½||*||½||½||½||½||0||6||2721||
|-
|10||||2736||½||½||0||1||½||0||½||½||½||*||½||½||½||½||6||2723||
|-
|11||||2750||0||0||0||½||1||½||½||½||½||½||*||½||½||1||6||2722||
|-
|12||||2767||0||½||½||½||0||½||½||0||½||½||½||*||½||½||5||2663||
|-
|13||||2702||0||1||0||0||0||½||0||½||½||½||½||½||*||½||4½||2645||
|-
|14||||2695||0||0||½||0||0||0||0||½||1||½||0||½||½||*||3½||2580||
|}

2018 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+80. Tata Steel Masters, 2018. január 13–28, Wijk aan Zee, (2750)
! !! Versenyző !!Ország!! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Össz.!! SB !!  Telj.ért.
|-
| 1 || align=left|Magnus Carlsen||align=left| || 2834 || * || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 ||  || 2885
|-
|2|| align="left" |Anish Giri||align=left| || 2752 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || * || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 9 || || 2891
|-
|3|| align="left" |Vlagyimir Kramnyik||align=left| || 2787 || ½ || 1 || ½ || ½ || * || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 8½ || 49.50 || 2857
|-
|4|| align="left" |Sahrijar Mamedjarov||align=left| || 2804 ||½|| 1 || * || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 8½ || 48.00 || 2856
|-
|5|| align="left" |Visuvanátan Ánand||align=left| || 2767 || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || * || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 8 || 46.00 || 2836
|-
|6|| align="left" |Wesley So||align=left| || 2792 || 0 || ½ || ½ || * || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8 || 45.25 || 2834
|-
|7|| align="left" |Szergej Karjakin||align=left| || 2753 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || * || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 7½ || || 2807
|-
|8|| align="left" |Peter Szvidler||align=left| || 2768 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || * || ½ || ½ || ½ || ½ ||½|| 1 || ½ || ½ || 6 || || 2720
|-
|9|| align="left" |Vej Ji||align=left| || 2743 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || * || ½ || ½ || ½ || 1 || 5½ || || 2694
|-
|10|| align="left" |Gawain Jones||align=left| || 2640 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || * || 5 || 29.50 || 2672
|-
|11|| align="left" |Fabiano Caruana||align=left| || 2811 || ½ || * || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 5 || 28.00 || 2659
|- 
|12|| align="left" |Makszim Matlakov||align=left| || 2718 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0|| ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || * || 1 || ½ || ½ || 5 || 27,00 || 2666
|-
|13|| align="left" |Baskaran Adhiban||align=left| || 2655 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || * || 0 || 3½ || || 2583
|-
|14|| align="left" |Hou Ji-fan||align=left| || 2680 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || * || ½ || ½ || 2½ 
| || 2505
|}
 A rájátszás az 1. helyért: Magnus Carlsen – Anish Giri, 1½–½.

2019
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+81. Tata Steel Masters sakktorna, 2019. január 12−27 Wijk aan Zee — Alkmaar — Leiden, Hollandia, XXI. kategória (2753)
! !! Versenyző !! Ország!!Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Össz !! SB !! Telj. érték (TPR)
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align="left" |Magnus Carlsen||align=left| || 2835 ||X|| ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ ||9|| || 2888
|-
| 2 || align="left" |Anish Giri||align=left| || 2783 || ½ || X || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 ||8½|| || 2861
|-
| 3 || align="left" |Jan Nyepomnyascsij||align=left| || 2763 || ½ || 1 || X || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 ||7½|| 48.75 || 2809
|-
| 4 || align="left" |Ting Li-zsen||align=left| || 2813 || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ ||7½|| 47.25 || 2805
|-
| 5 || align="left" |Visuvanátan Ánand||align=left| || 2813 || 0 || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 ||7½|| 44.25 || 2809
|-
| 6 || align="left" |Santosh Gujrathi Vidit||align=left| || 2695 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || X || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 ||7|| || 2787
|-
| 7 || align="left" |Tejmur Radzsabov||align=left| || 2757 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || X || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ ||6½|| 43.25 || 2753
|-
| 8 || align="left" |Samuel Shankland||align=left| || 2725 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 ||6½|| 40.00 || 2755
|-
| 9 || align="left" |Rapport Richárd||align=left| || 2725 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || X || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ ||6½|| 38.50 || 2755
|-
| 10 || align="left" |Jan-Krzysztof Duda||align=left| || 2738 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || X || 1 || ½ || 0 || 1 ||5½|| || 2697
|-
| 11 || align="left" |Vlagyimir Fedoszejev||align=left| || 2724 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || X || ½ || 0 || 0 ||5|| 34.25 || 2668
|-
| 12 || align="left" |Sahrijar Mamedjarov||align=left| || 2817 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ ||5|| 31.25 || 2661
|-
| 13 || align="left" |Jorden van Foreest||align=left| || 2612 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || ½|| X || 0 ||4½|| 28.00 || 2654
|-
| 14 || align="left" |Vlagyimir Kramnyik||align=left| || 2777 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || X ||4½|| 26.75 || 2641
|}

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+2019 Tata Steel Challengers sakktorna, 2019. január 12−27. Wijk aan Zee, Hollandia, XIV. kategória (2580)
! !! Versenyző !!Ország!!Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Össz !! SB  !! Telj. érték (TPR)
|-
| 1 || align="left" |GM Uladziszlav Kavalev||align=left| || 2687 || X || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 10 ||  || 2783
|-
| 2 || align="left" |GM Andrej Jeszipenko||align=left| || 2584 || ½ || X || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 8½ || 51.50 || 2690
|-
| 3 || align="left" |GM Gledura Benjámin||align=left| || 2615 || 0 || ½ || X || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 8½ || 51.25 || 2687
|-
| 4 || align="left" |GM Makszim Csigajev||align=left| || 2604 || ½ || ½ || 0 || X || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 8½ || 48.00 || 2688
|-
| 5 || align="left" |GM Anton Korobov||align=left| || 2699 || ½ || 0 || ½ || ½ || X || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 7½ || 45.25  || 2628
|-
| 6 || align="left" |GM Erwin l'Ami||align=left| || 2643 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || X || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 7½ || 44.25 || 2632
|-
| 7 || align="left" |GM Jevgenyij Barejev||align=left| || 2650 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || X || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 7 || 41.75 || 2604 
|-
| 8 || align="left" |GM Parham Maghsoodloo||align=left| || 2679 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || X || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 7 || 37.50 || 2601
|-
| 9 || align="left" |GM Lucas van Foreest||align=left| || 2502 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || X || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 6 || || 2557
|-
| 10 || align="left" |IM Vincent Keymer||align=left| || 2500 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || X || ½ || 1 || ½ || 1 || 5½ || || 2529 
|-
| 11 || align="left" |GM Rameshbabu Praggnanandhaa||align=left| || 2539 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || X || ½ || ½ || 1 || 5 || || 2496
|- 
| 12 || align="left" |IM Dinara Saduakassova||align=left| || 2472 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || X || ½ || ½ ||3½ || 20.50 || 2413
|-
| 13 || align="left" |IM Elisabeth Pähtz||align=left| || 2477 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || X || ½ || 3½ || 20.00 || 2413
|-
| 14 || align="left" |IM Stefan Kuipers||align=left| || 2470 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || X || 3 || || 2378
|}

2020
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+82. Tata Steel Masters sakktorna, 2020. január 10–26. Wijk aan Zee — Eindhoven, Hollandia, XX. kategória (2741)
! !! Versenyző!!Ország!! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Össz!! SB !!Telj.érték
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align="left" |Fabiano Caruana||align="left" ||| 2822||X
|½
|½
|½
|1
|½
|1
|1
|1
|½
|1
|½
|1
|1
|10
|
|2945
|-
| 2 || align="left" |Magnus Carlsen||align="left" ||| 2872
| ½|| X 
|½
|½
|½
|½
|½
|½
|1
|½
|½
|1
|½
|1
|8
|
|2818
|-
| 3 || align="left" |Wesley So||align="left" ||| 2765
|½
| ½|| X 
| ½
|½
|½
|1
|½
|1
|½
|½
|½
|½
|½
|7½
|
|2796
|-
| 4 || align="left" |Jorden van Foreest||align="left" ||| 2644
|½
|½
| ½|| X 
| 1
|½
|½
|½
|½
|0
|0
|1
| 1
|½
|7
|44.25
|2777
|-
| 5 || align="left" |Danyiil Dubov||align="left" ||| 2683
|0
|½
|½
|0|| X 
|½
| ½
|½
|½
|½
|1
|½
|1
|1
|7
|40.75
|2774
|-
| 6 || align="left" |Anish Giri||align="left" ||| 2768
|½
|½
|½
|½
|½|| X 
|½
|½
|0
|½
|½
|½
|½
|1
|6½
|41.00
|2739
|-
| 7 || align="left" |Visuvanátan Ánand||align="left" ||| 2758
|0
|½
|0
|½
| ½
|½|| X 
|½
|1
| 1
|½
|½
|½
|½
|6½
|39.75
|2739
|-
| 8 || align="left" |Jan-Krzysztof Duda||align="left" ||| 2758
| 0
| ½
|½
|½
|½
|½
|½|| X 
|½
| ½
|½
|½
|1
|½
|6½
|39.50
|2739
|-
| 9 || align="left" |Ali-Reza Firuzdzsá||(FIDE) || 2723
|0
|0
|0
|½
|½
| 1
|0
| ½ || X 
| 1
|1
|½
|½
|1
|6½
|37.50
|2742
|-
| 10 || align="left" |Jeffery Xiong||align="left" ||| 2712
|½
|½
|½
|1
| ½
|½
|0
|½
| 0|| X 
|1
|½
|½
|0
|6
|40.50
|2714
|-
| 11 || align="left" |Vlagyiszlav Artyemjev||align="left" ||| 2731
|0
|½
|½
|1
|0
|½
|½
|½
|0
|0|| X 
|1
|½
|1
|6
|35.75
|2712
|-
| 12 || align="left" |Nyikita Vityugov||align="left" ||| 2747
|½
|0
|½
|0
|½
|½
|½
|½
|½
|½
| 0|| X 
|½
|½
|5
|
|2653
|-
| 13 || align="left" |Jü Jang-ji||align="left" ||| 2726
|0
|½
|½
|0
|0
|½
|½
|0
|½
|½
|½
|½|| X 
|½
|4½
|
|2632
|-
| 14 || align="left" |Uladziszlav Kavaljov||align="left" ||| 2660
|0
|0
|½
|½
|0
|0
|½
|½
|0
|1
|0
| ½
|½|| X 
|4
|
|2606
|}

2022
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+84. Tata Steel Masters sakktorna, 2022. január 14–30. Wijk aan Zee, Hollandia, XX. kategória (2736)
! !! Versenyző!!Ország!! Élő-p. !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Össz!! SB !!Telj.érték
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|Magnus Carlsen||align=left| || 2865 ||X  
|1|| 1 || 1 || ½ || ½ || ½ ||  1|| ½ || ½ || ½ || 1 ||½ || 1c|| 9½|| 60.25 || 2900
|-
| 2 || align="left" |Sahrijar Mamedjarov||align=left| || 2767 || 0 || X || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½|| 1 ||  1|| ½ || 1 || ½ || ½ || 8|| 49|| 2816
|-
| 3 || align="left" |Rapport Richárd||align=left| || 2763 || 0 
|½|| X || ½|| ½ || 1 ||  ½|| 1 || 0 || ½ || ½|| 1 || 1 || 1c|| 8 || 47.25||2816
|-
| 4 || align="left" |Anish Giri||align=left| || 2772 || 0 
|½|| ½|| X || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½|| 1c ||  7½ || 44.5|| 2788
|-
| 5 || align="left" |Szergej Karjakin||align=left| || 2743 || ½ 
|½|| ½ || ½ || X || 1 || 0 || ½ || ½ ||  1||  0|| 1 || ½ || ½ || 7 || 45.25|| 2743
|- 
| 6 || align="left" |Jorden van Foreest||align=left| || 2702 || ½ 
|0|| 0 || 1 || 0 || X || 0 || ½ || ½|| 1 || 1|| 1 || 1 || ½ || 7 ||  41.75|| 2766
|-
| 7 || align="left" |Andrej Jeszipenko||align=left| || 2714 || ½ 
|½||  ½|| 0 || 1 || 1 || X || ½ || ½ || ½ || ½ || 0|| ½ || ½ || 6½ || 42.75|| 2738
|-
| 8 || align="left" |Fabiano Caruana||align=left| || 2792 || 0
| ½|| 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || X || 1 || ½ || ½ || 1|| 1 || ½ || 6½ || 37.75 || 2733
|-
| 9 || align="left" |Jan-Krzysztof Duda||align=left| || 2760 || ½ 
|0|| 1 || ½ || ½ || ½|| ½ || 0 || X || ½ || ½ || ½ || ½|| ½ || 6|| 39.25|| 2760
|-
| 10 || align="left" |Vidit Gujrathi||align=left| || 2727 || ½ 
|0|| ½ || ½ ||  0|| 0 || ½ || ½ || ½ || X || 1|| 0 || 1|| 1 || 6 || 35.5|| 2711
|-
| 11 || align="left" |Sam Shankland||align=left| || 2708 || ½ 
|½|| ½ || 0 ||  1|| 0|| ½ || ½ || ½ || 0 || X || ½ || ½ || ½ || 5½ || 36|| 2686
|-
| 12 || align="left" |Rameshbabu Praggnanandhaa||align=left| || 2612 || 0 
|0|| 0 || ½ || 0 || 0 || 1|| 0 || ½ || 1 || ½ || X || 1 || 1c || 5½ || 30 || 2692
|-
| 13 || align="left" |Nils Grandelius||align=left| || 2672 || ½ 
|½|| 0 || ½|| ½ || 0 || ½ || 0 || ½|| 0 || ½ || 0  || X || 1 || 4½ || 28.5|| 2632
|-
| 14 || align="left" |Danyiil Dubov||align=left| || 2720 || 0c
|½|| 0c|| 0c|| ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0c || 0 || X || 3½ || 23.25|| 2565
|}

Jegyzetek

Források 
Hivatalos weboldal

További információk 
Angol nyelven:
 20 videos of chess,games of Corus chess tournament ,2007.
 List of all winners 1938-2007, and full cross-tables from 1952 to 2007
 List of forthcoming chess tournaments

Sakkversenyek